

Accezione comune
Lady – termine inglese per indicare una donna

Letteratura
Lady – romanzo di Tom Tryon del 1974
Lady!! – manga di Yōko Hanabusa del 1987, da cui tratte due serie animate

Musica 
Sound of Free/Lady – singolo di Dennis Wilson del 1970
Lady – singolo degli Styx del 1973, dall'album Styx II
Lady – singolo dei Brotherhood of Man del 1974
Lady – singolo di Kenny Rogers del 1980
Lady – album degli Styx del 1980
Lady (You Bring Me Up) – singolo dei Commodores del 1981
Lady (Hear Me Tonight) – singolo dei Modjo del 2000, dall'album Modjo
Lady – singolo di Neffa del 2003, dall'album I molteplici mondi di Giovanni, il cantante Neffa
Lady – singolo di Lenny Kravitz del 2005, dall'album Baptism
Lady – singolo di Sangiovanni del 2020